

Села:
 Мелешки — Львівська область, Яворівський район
 Мелешки — Полтавська область, Гадяцький район

Село:
 Мелешки — , Слуцький район